Sośnierz ist der Familienname folgender Personen:
 Andrzej Sośnierz (* 1951), polnischer Politiker, Sejmabgeordneter
 Dobromir Sośnierz (* 1976), polnischer Politiker, MdEP